Зернове́ () — село Сакського району Автономної Республіки Крим.